«Международная "Формула-3000"» — автоспортивный чемпионат для машин в классе Формула-3000, проводившийся в 1985—2004 годах. Заменил действовавший с 1967 года чемпионат Европы Формулы-2. С 2005 года заменён чемпионатом GP2.

Среди причин, вызвавших появление чемпионата Формулы-3000, можно выделить:
 удорожание чемпионата Европы Формулы-2;
 вытеснение двигателя Cosworth DFV из Формулы-1 турбомоторами;
 желание ФИА создать «последнюю ступеньку» для молодых гонщиков в Ф-1.

История 

Для участия в новом чемпионате многие команды приобрели у компании March специально построенные шасси 85B. AGS и Ralt выставили заводские команды, а Lola — старое шасси из серии CART.
Ещё три команды выставили использованные шасси Ф-1 — Tyrrell 012, Williams FW08C и Arrows A6, однако эти машины оказались слишком тяжёлыми. На протяжении первых трёх лет команды пользовались в основном шасси Lola, March и Ralt. Пришедший в 1988 году очередной производитель шасси — Reynard к 1993 году фактически стал монополистом в чемпионате.

В 1996 году ФИА, стремясь удешевить машины и уравнять шансы гонщиков, сделала из Ф-3000 класс-мономарку (шасси — Lola, двигатель — Zytek, шины — Avon), тем самым застопорив эволюцию серии. Вследствие того, что новые модели шасси стали появляться лишь раз в три года, чемпионат Ф-3000 стал проигрывать в развитии технологии многим чемпионатам Формулы-3.

Начиная с 1998 года гонки Ф-3000 стали совмещаться с этапами Формулы-1.

Не выдержав конкуренции с другими сериями (такими, как European F3000, World Series by Nissan, Formula Renault V6 Eurocup), чемпионат Ф-3000 в 2005 году был заменён на GP2.

Ни один из чемпионов Ф-3000 не смог выиграть чемпионат Ф-1. Только трое из них выигрывали Гран-при Ф-1: Жан Алези, Оливье Панис, Хуан Пабло Монтойя. Бруно Жункейра, Джастин Уилсон, Себастьен Бурде и Хуан Пабло Монтойя добились успеха в чемпионатах серии Индикар. Из чемпионов Формулы-1 только Деймон Хилл и Фернандо Алонсо принимали участие в чемпионате Ф-3000.

Болиды Формулы-3000 используются в ряде других гоночных серий, таких как европейская Формула-3000 и Формула-Холден.

Чемпионы

Примечания

Ссылки 
 

Международная Формула-3000
Автогоночные серии, прекратившие существование
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1985 года
Исчезли в 2004 году
Гоночные формулы